Rafael Nadal era el defensor del títol, però va perdre als quarts de final contra l'austríac Dominic Thiem. Tot i retirar-se de la temporada en terra batuda, Roger Federer va aconseguir recuperar el número 1 de l'ATP gràcies al fet que Nadal no pogués adjudicar-se el campionat.

Alexander Zverev va guanyar el torneig després de derrotar Thiem per 6–4 i 6–4 a la final.

Caps de sèrie 

Els primers vuit caps de sèrie entraven directament a segona ronda.

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Fase de classificació

Caps de sèrie

Classificats

Quadre classificatori

Primera secció

Segona secció

Tercera secció

Quarta secció

Cinquena secció

Sisena secció

Setena secció

Referències 

 

2018
ATP World Tour 2018
2018 a Espanya